Ягодное сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Ягодное сельское поселение — в Ставропольском районе Самарской области.
 Ягодное сельское поселение — в Асиновском районе Томской области.